BI eller bi har flere betydninger:
 Bi, flertal bier - en gruppe af årevingede insekter, der lever af blomsterstøv og nektar
 Bismuth - forkortelse for grundstoffet bismuth
 Business intelligence